MBT – czołg podstawowy, z ang. main battle tank
 MBT – metylobutylotryptamina
 MBT – złośliwy guz mózgu, z ang. malignant brain tumour
 MBT – , z ang. mentalization-based treatment

Przypisy